Deterding ist der Familienname folgender Personen:

 Eckhard Deterding (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Gudrun Deterding (* 1958), deutsche Boulespielerin 
 Henri Deterding (1866–1939), niederländischer Industrieller
 Klaus Deterding (* 1942), deutscher Germanist und Literaturwissenschaftler

Siehe auch:

 Detharding